CCD kan syfta på:

 CCD – en typ av elektronisk halvledarbricka som mäter ljusstyrkan som faller på den, se Charge Coupled Device
 CCD – ett fenomen som innebär att arbetsbin plötsligt försvinner från bikupor, se Colony Collapse Disorder
 CDC – djupgående gräns där kalciumkarbonat löses i vatten, se Carbonate Compensation Depth
 CCD – en FN konvention Convention to Combat Desertification, se Konventionen om bekämpning av ökenspridning